Fustiaria är ett släkte av blötdjur. Fustiaria ingår i familjen Fustiariidae.

Fustiaria är enda släktet i familjen Fustiariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandsnäckor
Fustiaria